Гунел Линдблом () е шведска актриса и режисьор.

Биография 
Родена е на 18 декември 1931 година в Гьотеборг.

Филмография

Като актриса

Като режисьор

Източници

Външни препратки 
 
 

Шведски актьори и актриси
Шведски режисьори
Родени в Гьотеборг